Cornelli ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Cornelli, Pseudonym von Heinrich Klein (Sänger) (1849–nach 1925), Opernsänger und Intendant 
 Kitty Cornelli (vor 1886–nach 1902), Theaterschauspielerin und Sängerin